Rachid (en arabe : ) est un prénom masculin arabe qui signifie le sage, le droit.

Nom de personne ou prénom 
 Hâroun ar-Rachîd  cinquième calife abbasside de Bagdad de 786 à 809
 Ar-Rachid vingt-neuvième calife abbasside de Bagdad de 1118 à 1135

Nom de famille 

dynastie
 dynastie Al Rachid, une famille qui a régné sur l'émirat de Haïl en Arabie ;

personnalités
 Elias Abou Rachid (1995-), coureur cycliste libanais ;
 María Rachid (1974-), femme politique argentine ;
 Salma Rachid, chanteuse pop marocaine.

Sultan et prince 
 Rachid du Maroc (1631-1672), un sultan du Maroc de 1666 à 1672
 Moulay Rachid, prince marocain, frère du roi Mohammed VI né le  à Rabat

Prénom

Toponymie 

 Rachid (رشيد, en arabe, devenu Rosette en français), une ville portuaire d'Égypte ;
 Rachid, une ville historique du Tagant en Mauritanie ;
 Errachidia (ancienne Ksar-es-Souk), ville marocaine nommée vers 1975 en l'honneur du prince, fils cadet du roi Hassan II.

Bâtiment 
 Hôpital Rachid de Dubaï

Homonymie de prénom